Чемпионат Испании по футболу 2022/23 () — 92-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году, который пройдёт с 12 августа 2022 по 4 июня 2023 года. Чемпионский титул будет защищать «Реал Мадрид».

Изменения в таблице 

 По итогам сезона 2021/22 из Примеры выбыли:
 «Алавес» (20-е место / спустя 6 лет)
 «Леванте» (19-е место / спустя 5 лет)
 «Гранада» (18-е место / спустя 3 года)
 По итогам сезона Сегунды 2021/22 в Примеру повысились:
 «Альмерия» (1-е место / спустя 7 лет)
 «Реал Вальядолид» (2-е место / спустя 1 год)
 «Жирона» (6-е место / победитель плей-офф / спустя 3 года)

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт испанской Примеры

2022
Испания
Спорт в Испании в 2022 году
Спорт в Испании в 2023 году